El término Ticiano puede referirse a las siguientes personas:

 Ticiano, cónsul en el año 52.
 Tiziano, pintor italiano.